

Persone 
 William Clayton (1814-1879) – presbitero statunitense
 William Clayton (1823-1877) – architetto neozelandese
 William Clayton (1880-1966) – funzionario e imprenditore statunitense
 William Clayton (?-?) – editore statunitense
 William Clayton – presbitero

Personaggi immaginari 
 William Clayton – personaggio della saga letteraria e cinematografica di Tarzan